— село в Японии, находящееся в уезде Сораку префектуры Киото.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Киото региона Кинки. С ним граничат города Ига, Нара, Кока и посёлки Касаги, Вадзука.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Prunus jamasakura, цветком — Rhododendron indicum.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Киото